

Sciences et techniques 
  est un astéroïde.

Culture et société

Antiquité 
 Cyrène est une ancienne cité grecque de Libye.
 Cyrène est une nymphe de la mythologie grecque.

Littérature et bande dessinée 
 Cyrène est un personnage de Marvel Comics lié aux X-Men.